Johannes von Ypern ist der Name folgender Personen:

 Johannes Longus von Ypern (genannt Iperius; † 1383), flandrischer Mönch und Chronist, siehe Abtei Saint-Bertin #Literarisches Zentrum 
 Johannes von Ypern (Jean d’Ypres; † um 1508), zugeschriebener Name eines flandrischen Malers, siehe Meister der Apokalypsenrose der Sainte Chapelle